Ву́лиця Моцарта — назва вулиць у деяких населених пунктах України та інших країн світу.

Вулиця Моцарта — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Моцарта — вулиця в місті Коломия Івано-Франківської області.
 Вулиця Моцарта — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Моцарта — вулиця в місті Маріуполь.
 Вулиця Моцарта — вулиця в місті Харків.

Багатозначні терміни: урбаноніми
Вулиці, названі на честь людей